Владимир Иванович Потапов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1938 году в многодетной крестьянской семье. Член ВКП(б) с 1960 года.

С 1958 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1958—1998 гг. — выпускник Иркутского политехнического института, электролизник, анодчик, мастер, старший мастер, секретарь парткома на Иркутском алюминиевом заводе, первый секретарь райкома КПСС, заместитель заведующего отделом Иркутского обкома КПСС, второй секретарь Иркутского горкома партии, инструктор отдела энергетики и промышленности ЦК КПСС, секретарь, второй секретарь, первый секретарь Иркутского обкома партии, председатель Иркутского областного Совета народных депутатов, чрезвычайный и полномочный посланник посольства РФ в Гвинее, генеральный директор ЗАО «Лензолото», заместитель председателя правления Банка социального развития, председатель ООО «Энергопром» по Восточной Сибири, генеральный директор ООО «Сибиряк-И».

Избирался народным депутатом СССР.

Ссылки 
 Потапов

Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Народные депутаты СССР
Вторые секретари Иркутского обкома КПСС
Первые секретари Иркутского обкома КПСС
Первые секретари районных комитетов КПСС
Секретари Иркутского горкома КПСС
Депутаты Иркутского областного совета
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Дипломаты России